PME steht als Abkürzung für:
 spanisches Kfz-Kennzeichen für Parque Móvil del Estado, siehe Kfz-Kennzeichen (Spanien) #Kennbuchstaben
 Particle-Mesh-Ewald-Methode, ein Algorithmus für die Berechnung von elektrostatischen Kräften in der Moleküldynamik-Simulation
 Pflanzenöl-Methylester, siehe auch Biodiesel und Rapsmethylester
 Pektinmethylesterase, Enzym
 Ordenskürzel für Société des Missions-Étrangères
 Progressive Muskelentspannung, ein Entspannungsverfahren
 Progressive Myoklonusepilepsie

pmE steht als Abkürzung für: 
 post meridiem Eastern Time (siehe auch 2-mal-12-Stunden-Zählung)

Abkürzung